Марцун () — украинская фамилия. Известные носители:

 Марцун, Александр Николаевич (род. 1972) — советский и украинский футболист.
 Марцун, Мария Антоновна (1894—1970) — новатор колхозного производства, Дважды Герой Социалистического Труда (1953, 1958).
 Марцун, Дмитрий Дорофеевич (1922—1978) — колхозник, Герой Социалистического Труда (1956).